Château de Ris peut désigner :
 Le Château de Ris à Besson dans l'Allier
 Le Château Dranem à Ris-Orangis dans l'Essonne